Košarkaški klub "Rovinj" (KK "Rovinj"; KK "Rovinj-Rovigno"; Rovinj-Rovigno; Rovinj, tal. Club di Pallacanestro "Rovigno") je muški košarkaški klub iz Rovinja, Istarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u Drugoj muškoj košarkaškoj ligi - Zapad, ligi trećeg stupnja prvenstva Hrvatske.

O klubu 
KK "Rovinj" je osnovan u jesen 1987. godine, te je poela s nattjecanjem u "Istarskoj ligi", u kojoj tri puta osvajaju drugo mjesto.  
Osamostaljenjem Hrvatske, 1991., KK "Rovinj", postaje trećeligaš, član "B-1 ligi - Zapad". U sezoni 2002./03. KK "Rovinj" je prvi put igrao u  "A-2 ligi - Zapad", u kojoj je uz manje prekide igrao do sezone 2016./17., a od 2017./18. su članovi "Druge muške lige Zapad".  
Za utakmice i treninge KK "Rovinj" koristi dvorane "Valbruna"''' i "Gimnasium"'', a od 1994. godine imaju i vanjsko igralište, na kojem klub radi u ljetnim mjesecima.

Uspjesi

nakon 1991. 
 B-1 liga - Zapad 
 prvak: 2003./04.

do 1991. 

 Istarska liga 
 drugoplasirani: 1987./88., 1989./90., 1990./91.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Rovinj

Vanjske poveznice 
 kkrovinj.hr 
 Košarkaški klub Rovinj, facebook stranica 
 rovinjsport.com, Košarkaški klub Rovinj  
 basketball.eurobasket.com, KK Rovinj 
 ksiz.hr, Rovinj  
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB ROVINJ

Izvori  
 kkrovinj.hr, Povijest, pristupljeno 19. siječnja 2021.  
 kkrovinj.hr, Povijest (po godinama 1987.-2010.), waybback arhiva 
 kkrovinj.hr, Rezultati, waybback arhiva 
 istrapedia.hr, Košarkaški klub Rovinj, objavljeno 13. svibnja 2008., pristupljeno 19. siječnja 2021. 
 kkrovinj.hr, Košarka po zašitom Svete Eufemije, članak iz časopia "Hrvatska košarka", wayback arhiva 
 regionalexpress.hr, Košarkaški Klub Rovinj-Rovigno proslavio 30. rođendan!, pristupljeno 19. siječnja 2021. 
 istra-sport.hr, Košarka, wayback arhiva 
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB ROVINJ-ROVIGNO 
 fininfo.hr, KK ROVINJ-ROVIGNO 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB ROVINJ-ROVIGNO 
 companywall.hr, KK ROVINJ-ROVIGNO 
  

 
Košarkaški klubovi u Istarskoj županiji
Šport u Rovinju